Lory ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ludwig Lory (1838–1909), Schweizer Handelsunternehmer und Stifter 
 Charles Lory (1823–1889), französischer Geologe
 Dick Lory, Pseudonym von Dick Glasser (1933–2000), US-amerikanischer Musiker und Songwriter

 Milo B. Lory (1903–1974), US-amerikanischer Tontechniker
 Robert Lory (* 1936), US-amerikanischer Science-Fiction- und Horror-Autor
 Johanna Karl-Lory (1902–1997), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Lori
 Lorie
 Lorry